Die Chrysler Tournament of Champions 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 22. bis 28. April 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Orlando